São Pedro (port. ‚Sankt Peter‘) ist der Name folgender Orte:

in Brasilien:
 São Pedro (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte
 São Pedro (São Paulo), Bundesstaat São Paulo
 São Pedro da Aldeia, Bundesstaat Rio de Janeiro
 São Pedro de Alcântara, Bundesstaat Santa Catarina
 São Pedro do Paraná, Bundesstaat Paraná

in Portugal:
 São Pedro (Celorico da Beira), Gemeinde
 São Pedro (Covilhã), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Faro), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Figueira da Foz), Gemeinde 
 São Pedro (Funchal), Gemeinde 
 São Pedro (Gouveia), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Jarmelo), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Manteigas), Gemeinde 
 São Pedro (Óbidos), ehemalige Gemeinde 
 São Pedro (Peniche), Gemeinde 
 São Pedro (Porto de Mós), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Torres Novas), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Trancoso), ehemalige Gemeinde
 São Pedro (Vila do Porto), Gemeinde
 São Pedro (Vila Real), ehemalige Gemeinde
 São Pedro da Afurada, Gemeinde
 São Pedro da Cadeira, Gemeinde
 São Pedro da Cova, Gemeinde
 São Pedro da Torre, Gemeinde
 São Pedro de Agostém, Gemeinde
 São Pedro de Alva, Gemeinde
 São Pedro de Alvito, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Avioso, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Castelões, Gemeinde
 São Pedro de Este, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Fins de Tamel, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de France, Gemeinde
 São Pedro de Gafanhoeira, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Merelim, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Nordestinho, Gemeinde
 São Pedro de Oliveira, ehemalige Gemeinde 
 São Pedro de Penaferrim, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Rio Seco, Gemeinde
 São Pedro de Sarracenos, Gemeinde bei Bragança
 São Pedro de Solis, Gemeinde
 São Pedro de Terena, Gemeinde, Kreis Alandroal
 São Pedro de Tomar, Gemeinde
 São Pedro de Vade, Gemeinde
 São Pedro de Valbom, ehemalige Gemeinde
 São Pedro de Veiga de Lila, Gemeinde
 São Pedro de Vila Frescainha, ehemalige Gemeinde
 São Pedro do Estoril, Ortschaft 
 São Pedro do Esteval, Gemeinde
 São Pedro do Sul, Stadt und Kreis
 São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, Verwaltungsgemeinschaft
 São Pedro e Santiago, ehemalige Gemeinde
 São Pedro Fins, Gemeinde
 São Pedro Velho, Gemeinde

auf den Azoren:
 São Pedro (Angra do Heroísmo)
 São Pedro (Ponta Delgada)
 São Pedro (Vila Franca do Campo)

in São Tomé und Príncipe
 São Pedro (Caué), Ort
 São Pedro (São Tomé), Berg auf São Tomé 

São Pedro ist der Name folgender Inseln:
 Penedos de São Pedro e São Paulo, kleine Gruppe kahler Felsinseln mehr als 800 km vor der Küste Südamerikas im Atlantik, siehe Sankt-Peter-und-Sankt-Pauls-Felsen

Kirchen
 São Pedro (Balsemão), Portugal
 São Pedro (Ericeira), Portugal
 São Pedro (Lourosa, Oliveira do Hospital), Portugal
 São Pedro e São Paulo (Aileu), Osttimor

Siehe auch:
 San Pedro